Bilan saison par saison du Benfica Lisbonne :

Notes et références 

Benfica
Bilan saison par saison